Il doppio del torneo di tennis Aberto de Brasília 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Gabriela Paz che hanno battuto in finale Alizé Lim e Aleksandrina Najdenova 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Ana-Clara Duarte /  Vivian Segnini (quarti di finale)
 Alizé Lim /  Aleksandrina Najdenova (finale)

 Gabriela Cé /  Raquel Piltcher (semifinali)
 Flavia Dechandt Araujo /  Karina Venditti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto de Brasília 2012